JPR représente les initiales de :
 Journal of Peace Research ;
 Journal of Proteome Research ;
  ;
  ;
 Journal of Population Research.

Voir aussi 
 JPR Williams, un joueur de rugby à XV gallois